Арахамія () — грузинське прізвище. Відомі носії:
 Арахамія Давид Георгійович — український політик
 Арахамія-Грант Кетеван Ревазівна — шотландська шахістка грузинського походження

Грузинські прізвища